Plusieurs équipes sportives basées à Hamilton dans la province de l'Ontario ont porté le nom de Tigers :
 Tigers de Hamilton, équipe de football canadien fondée en 1869 qui évolue entre 1883 et 1906 et de 1948 à 1949 dans l'Ontario Rugby Football Union et de 1907 à 1947 dans l'Interprovincial Rugby Football Union ;
 Tigers de Hamilton, équipe de hockey sur glace qui évolue entre 1920 et 1925 dans la Ligue nationale de hockey ;
 Tigers de Hamilton, équipe de hockey sur glace qui évolue entre 1926 et 1930 dans la Canadian Professional Hockey League puis la Ligue internationale de hockey.